Творческие способности — способности человека принимать творческие решения, понимать, принимать и создавать принципиально новые идеи.

В повседневной жизни творческие способности проявляются как смекалка — способность достигать цели, находить выход из кажущейся безвыходной ситуации, используя обстановку, предметы и обстоятельства необычным образом.

В широком смысле — нетривиальное и остроумное решение проблемы, причём, как правило, неспециализированными инструментами или ресурсами. Имеется также в виду способность к смелым, нестандартным решениям проблем.

Креативность с точки зрения психологии 
По мнению Элиса Пола Торренса, креативность включает в себя повышенную чувствительность к проблемам, к дефициту или противоречивости знаний, действия по определению этих проблем, по поиску их решений на основе выдвижения гипотез, по проверке и изменению гипотез, по формулированию результата решения. Для оценки креативности используются различные тесты дивергентного мышления, личностные опросники, анализ результативности деятельности. С целью содействия развитию творческого мышления могут использоваться учебные ситуации, которые характеризуются незавершенностью или открытостью для интеграции новых элементов, при этом учащихся поощряют к формулировке множества вопросов.

Существуют психологические инструменты измерения творческого (креативного) мышления; самый известный в мировой психологической практике — Тест Пола Торренса. Этот тест позволяет оценить:
 вербальную креативность
 образную креативность
 отдельные креативные способности:
 беглость — этот количественный показатель, в тестах чаще всего это количество разных решений выполненных заданий. Оценивается на тестах, состоящих из «малых творческих задач» — задач на соображение и разные головоломки; по существенному сходству процесса решения их объединяют, также, под общим названием «задачи на соображение».
 гибкость — этот показатель оценивает разнообразие идей и стратегий, способность создавать новые, модифицировать и комбинировать идеи с стратегии, переходить от одного аспекта к другому.
 оригинальность — этот показатель характеризует способность выдвигать идеи, отличающиеся от очевидных, общеизвестных, общепринятых, банальных или твердо установленных.
 способность видеть суть проблемы.
 способность сопротивляться стереотипам.

Критерии креативности 

Критерии креативности:
 беглость — количество идей, возникающих в единицу времени;
 оригинальность — способность производить необычные идеи, отличающиеся от общепринятых;
 гибкость. Как отмечает Ранко, важность этого параметра обуславливается двумя обстоятельствами: во-первых, данный параметр позволяет отличать индивидов, которые проявляют гибкость в процессе решения проблемы, от тех, кто проявляет ригидность в их решении, и во-вторых, позволяет отличать индивидов, которые оригинально решают проблемы, от тех, кто демонстрирует ложную оригинальность.
 восприимчивость — чувствительность к необычным деталям, противоречиям и неопределенности, готовность быстро переключаться с одной идеи на другую;
 метафоричность — описание представлений одних областей знаний, языком и способом других, перенесение знаний и представлений из одних областей в другие,  мышление в одних сферах знаний, обычно вновь создаваемых, средствами других, готовность работать в совершенно необычном контексте, склонность к символическому, ассоциативному мышлению, умение увидеть в простом сложное, упростить  сложное.
 удовлетворенность — чувство понимания, что задача решена, итог проявления креативности. При негативном результате теряется смысл и дальнейшее развитие чувства.

По Торренсу

 Беглость — способность продуцировать большое количество идей;
 Гибкость — способность применять разнообразные стратегии при решении проблем;
 Оригинальность — способность продуцировать необычные, нестандартные идеи;
 Разработанность — способность детально разрабатывать возникшие идеи.
 Выход за пределы замкнутости, границы известного — способность не следовать стереотипам и длительное время «оставаться открытым» для разнообразной поступающей информации при решении проблем.
 Способность создавать обобщённые, абстрактные название, базирующееся на понимание сути проблемы того, что действительно существенно. Процесс называния отражает способность к трансформации представлений, образной информации в словесную форму

Кроме того, существует такой критерий, как способность к лёгкому генерированию большого количества идей.

Гипотезы происхождения креативности 
Имеются несколько гипотез по возникновению креативных способностей. Согласно первой считается, что творческие способности возникли у человека разумного постепенно, в течение длительного времени и явились следствием культурных и демографических изменений человечества, в частности, роста численности народонаселения, путём сложения способностей самых умных и одарённых особей в популяциях, с последующим закреплением данных свойств в потомстве.

По второй гипотезе, высказанной в 2002 году антропологом Ричардом Клайном из Стэнфордского университета, появление креативности носило скачкообразный характер. Она возникла вследствие внезапной генетической мутации около 50 тысяч лет назад.

См. также 
 Чиксентмихайи, Михай, психолог, исследователь креативности.
 Методики креативности
 Воображение
 Психология творчества
 Творчество
 Батарея тестов Вильямса
 Дивергентное мышление

Примечания

Литература 
 Азарова Н. М. Креативность как слово и как концепт. // Критика и семиотика, 21 (2014).
 Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная проблема творчества. Ростов-на-Дону, 1983.
 Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. М.: «Академия», 2002.
 Дружинин В. Н. Диагностика общих познавательных способностей. — М.: «ИП РАН», 1997.
 Дружинин В. Н. Проблемы общих способностей (интеллект, обучаемость, креативность) — СПб.; Питер,2007.
 Льюис, Гарет. Как развить креативность за 7 дней. — М.: Издательство "Э", 2018. — 128 с. — ISBN 978-5-04-091600-9.
 Торшина К. А. Современные исследования проблемы креативности в зарубежной психологии. М. 1997.
 Туник Е. Е. Диагностика креативности. Тест Торренса. Методическое руководство. СПб.: Иматон, 1998.
 Станислав Райх. Психодиагностика креативности (обзорная статья) Киев, 2011 — 6 с.
 Одарённость: способности, мотивация и творчество : пособие для педагогов, психологов, руководителей в сфере образования / Н. Д. Алексеев, А. С. Исаенко, Т. И. Кузей – Минск: Адукацыя i выхаванне, 2006. – 88 с.
 Mednich S.A. The associative basis of the creative process // Psychol. Rewiew . 1969. № 2.
 Torrance E. P. Guiding creative talent — Englewood Cliffs. NY: Prentice-Hall, 1964.
 Torrance E. P. The Torrance Test of creative thinking: Technical-norm manual. Ill, 1974.
 Wollach M.A., Kogan N.A. A new look at the creativity — intelligence distinction // Journal of Personality. 1965. № 33.

Ссылки 

 Реут Д. В. Сладкое проклятие креативности  // Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций (CASC’2001). Труды 1-й международной конференции. Москва, 11-12 октября 2001 г. т.3. М.: Институт проблем управления РАН, с. 91-123.

Творчество
Мышление